Weilenmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Weilenmann (1843–1906), Schweizer Meteorologe 
 Gottfried Weilenmann (1920–2018), Schweizer Radsportler
 Johann Conrad Weilenmann (1896–1969), Schweizer Industriepionier, Generaldirektor der Knorr
 Johann Jakob Weilenmann (1819–1896), Schweizer Alpinist
 Leo Weilenmann (1922–1999), Schweizer Radrennfahrer
 Paul Weilenmann (1925–2014), Schweizer Ökonom und Hochschullehrer
 Robert Weilenmann (1915–2001), Schweizer Architekt